Кањада Гранде има више значења:

 Кањада Гранде (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Кањада Гранде (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кањада Гранде (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кањада Гранде (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кањада Гранде (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањада Гранде (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањада Гранде (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањада Гранде (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Кањада Гранде (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањада Гранде (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањада Гранде (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кањада Гранде (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кањада Гранде (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кањада Гранде, Ел Боске (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кањада Гранде (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кањада Гранде (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кањада Гранде (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кањада Гранде (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику